Het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17 van 1994 was de 7e editie van het CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17, een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Noord- en Midden-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 17 jaar. Er namen 12 landen deel aan dit toernooi dat van 2 november tot en met 13 november 1994 in El Salvador werd gespeeld. Costa Rica werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1995, dat van 3 augustus tot en met 20 augustus in Ecuador wordt gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Canada, Costa Rica en de Verenigde Staten.

Gekwalificeerde landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Finaleronde

Externe link
CONCACAF – online
RSSSF

Voetbal in 1994
Voetbal in El Salvador
CONCACAF-kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in El Salvador